Il Tour della Nazionale di rugby a 15 di Figi 1955 fu una serie di match disputati dalla nazionale figiana di rugby a 15 in tournée alle Samoa. Fu un ottimo tour, visto che conquistarono 5 vittorie in 5 match.

Risultati 
 Sistema di punteggio: meta = 3 punti, Trasformazione=2 punti. Punizione e calcio da mark=  3 punti. drop = 3 punti.

Collegamenti esterni 

  Figi Rugby Union - Results 1955 da www.fijirugby.com

 1955